Höher oder Hoher ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Höher (1862–1941), österreichischer Wirtschaftsbesitzer und christlichsozialer Politiker
 Christopher Höher (* 1997), österreichischer Automobilrennfahrer
 Hans Höher (* 1939), Original der Stadt Leipzig
 Heinz Höher (1938–2019), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jonas Höher (1881–1972), deutscher Psychoanalytiker
 Klaus Hoher (* 1968), deutscher Politiker (FDP)
 Martin Höher (* 1957), deutscher Kardiologe
 Peter Höher (* 1962), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Walter Höher (1925–2015), deutscher Lehrer und Mundartdichter 
 Wolfgang Höher (1914–1959), deutscher Doppelagent